Frauenreuth ist der Ortsname von

 Frauenreuth (Friedenfels), Ortsteil der Gemeinde Friedenfels, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Frauenreuth (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Frauenreuth (Mähring), Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kopanina gewesen, einem Ortsteil der heute tschechischen Gemeinde Nový Kostel.

sowie die Bezeichnung für
 die Saline Frauenreuth, in der von 1564 bis Anfang des 20. Jahrhunderts das Salz aus dem Salzbergwerk Berchtesgaden verarbeitet wurde.

Siehe auch:
 Fraureuth